Не́рехта — город (с 1778 года) в Костромской области России, административный центр Нерехтского района.

Город областного значения, входящий в состав района.

Образует одноимённое муниципальное образование город Нерехта со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Город расположен на реке Нерехте (приток Солоницы), в 43 км от Костромы.

Население —  чел. ().

Входил в Перечень исторических городов России 2002 года, в Списке 2010 года отсутствует. В ноябре 2019 года включён в перечень исторических поселений регионального значения, утверждённый Костромской областной Думой.

Этимология 
Высказывались мнения, что в переводе с языка древнего населения этих мест, мерян, Нерехта означает «река большого озера» (*(i)ne-(j)еr-еxta). По мнению же А. К. Матвеева, в бассейнах всех рек с таким названием нет не только больших, но и малых озёр, поэтому такая реконструкция не соответствует реалиям, а наиболее вероятное значение исходного мерянского корня — «мыс» (ср.  'нос, холм, мыс').

История 

Древнерусская часть Нерехты первоначально располагалась на правом берегу реки Нерехты (приток реки Солоница). Считается, что освоение левого берега началось в XVI веке, однако Костромская археологическая экспедиция выявила наличие древнерусского слоя и в левобережье. Зафиксированы хозяйственные ямы с вещами XII—XIV веков (включая фрагмент стеклянного браслета, дно гончарного сосуда с клеймом в виде креста вписанного в круг). Подтверждено наличие культурного слоя и более позднего времени.

Первое упоминание о Нерехте относится к 1214 году, когда за неё боролись дети князя Всеволода Большое Гнездо. Нерехта упоминается также в 1362 году в житии Пахомия Нерехтского, основавшего в 3 верстах от города монастырь (упразднён в 1764 году и обращён в приходскую церковь).

В 1406 году великий князь Василий I Дмитриевич отдал волость Нерехту своей супруге Софье Витовтовне. В это время здесь уже имели соляные варницы.

В 1462 году великий князь Василий Тёмный отдал Нерехту с варницами своей жене Марии Ярославне.

Около 1609 года Нерехта была сожжена и опустошена; по описи 1627 года жилища здесь наполовину стояли пустыми, варницы были оставлены.

Солеварение окончательно прекратилось в XVIII веке. До 1778 года Нерехта была пригородом Костромского уезда, а затем стала уездным городом. По описи в 1764 году в Нерехте были богатые купцы и зажиточные ремесленники; жители с успехом занимались огородничеством; действовали три ярмарки и еженедельные базары.

Население

Транспорт 
Нерехта связана с Москвой и другими городами России железнодорожным и автотранспортом. Время в пути от Москвы около 5 часов. В городе имеется железнодорожный и автовокзал.

Городские маршруты:
 № 1 Вокзал — Железнодорожный вокзал (кольцевой)
 № 2 Вокзал — Железнодорожный вокзал (кольцевой)
 № 3 Вокзал — Кладбище

Пригородные маршруты:
 № 160 Нерехта (Вокзал) — Кострома (Площадь Широкова)
 № 161 Вокзал — Аминево
 № 162 Вокзал — Клементьево
 № 163 Вокзал — Волгореченск
 № 164 Вокзал — Татарское / Татьянино
 № 165 Вокзал — Попадейкино
 № 166 Вокзал — Гилёво / Дьяково
 № 167 Вокзал — Космынино (часть рейсов следует через Тетерино)
 № 168 Вокзал — Иголкино
 № 169 Вокзал — Новленское
 № 170 Вокзал — Тетеринское
 № 171 Вокзал — Лужки
 № 196 Вокзал — Фёдоровское
 № 410 Троица — Лаврово (часть рейсов из Троицы следует через Ковалёво, из Лаврово — до вокзала)
 № 411 Лаврово — Новое кладбище

Архитектура и достопримечательности

Культура 
Нерехтский краеведческий музей.

Проводится единственный в мире ежегодный фестиваль рожечной музыки. Имеется свой рожечный хор

Спорт 
 «Старт» — команда по хоккею с мячом, выступающая на стадионе «Старт».
 «Солёный забег» — ежегодный полумарафон.

СМИ

Телевидение 
Костромской филиал ФГУП «РТРС» обеспечивает на территории города приём первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения России и аналоговое эфирное вещание телеканала «Русь» на 7 ТВК.

Радио 
 89,3 МГц Радио России / ГТРК Кострома

В 1990-х годах в Нерехте существовал радиоканал «Нерехтское народное радио».

Пресса 
Среди печатных СМИ — «Городок Нерехта», «Нерехтская правда», «Будь в курсе! Нерехта».

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Нерехта Инфо  сайт г. Нерехта
 История герба Нерехты 
  Нерехта  в энциклопедии «Мой город»
 7 чудес Нерехты // учебная хрестоматия «7 чудес Нерехты»
 История города Нерехта на юге Костромской области с 1214 г.
 Раскопки 2016 в г. Нерехте 
 Сокровища старинной Нерехты  // РИА Новости, 2020

Города Костромской области
Районные центры Костромской области
Меря
 
Муниципальные образования Нерехтского района
Городские поселения Костромской области